Кубок Лібертадорес 2017 — 58-й розіграш головного клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).  Греміо втретє здобув титул переможця турніру.

Розклад матчів

Кваліфікаційні раунди

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24/28 січня 2017

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|1/8 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|2/9 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|3/10 лютого 2017

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|16/23 лютого 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|17/24 лютого 2017

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 липня/9 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 липня/10 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 липня/10 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 липня/11 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 липня/9 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 липня/11 серпня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/21 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/22 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|15/22 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 жовтня/1 листопада 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 жовтня/2 листопада 2017

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 листопада 2017

|}

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Південноамериканський кубок 2017

Посилання 
 Кубок Лібертадорес 2017 , CONMEBOL.com 
 Кубок Лібертадорес на soccerway

2017
2017 у футболі